Fredrik Vilhelm I av Hessen-Kassel, född 20 augusti 1802 på Schloss Philippsruhe, Hanau, död 6 januari 1875 i Prag, kurfurste av Hessen-Kassel 1847-1866, son till Vilhelm II av Hessen-Kassel och Augusta av Preussen.

Han utbildades i Marburg och Leipzig och utnämndes av fadern till medregent 1830, trots deras tidigare dåliga relation, på grund av faderns förhållande med Emilie Ortlöpp (1791–1843). 

Efter faderns död 1847 utnämnd till kurfurste, och snart förde han en lika reaktionär politik som föregångaren. Detta medförde kraftig kritik från många håll och han fick böja sig för opinionen, men den gamla ordningen kom åter redan efter två år, 1850. 

År 1866 ställde han sig på Österrikes sida i kriget mot Preussen och fängslades av preussarna efter deras intåg i Kassel i juni. Han fördes som statsfånge till Stettin och kurfurstendömet Hessen-Kassel införlivades med Preussen. Fredrik Vilhelm släpptes ganska snart ur fängelset, men kunde aldrig acceptera den nya ordningen och gjorde flera försök att återta tronen. Han dog i Prag. 

Han gifte sig morganatiskt 1831 med Gertrud Falkenstein (grevinna von Schaumburg 1831, prinsessa von Hanau und zu Horowitz 1862) (1803-1882). Barnen fick titeln prinsessa/prins von Hanau.

Barn
 Auguste Marie Gertrud (1829-1887), gift med furst Ferdinand Maximilian zu Ysenburg-Büdingen
 Alexandrine Fredrika Wilhelmine (1830-1871), gift med Felix zu Hohenlohe-Öhringen
 Fredrik Wilhelm (1832-1889), gift 2 gånger
 Moritz Philip, furst von Hanau (1834-1889) gift 1:o med Auguste Birnbaum, 2:o med Ludowika Gloede
 Wilhelm, furst von Hanau (1836-1902), gift 1:o med Elisabeth av Schaumburg-Lippe , 2:o med Elisabeth zur Lippe-Weissenfeld
 Marie Auguste (1839-1917), gift med Wilhelm av Hessen-Philipsthal-Barchfeld (skilda)
 Karl, furst von Hanau (1840-1905), gift med Hermine Grote
 Heinrich Ludwig, furst von Hanau (1842-1917), gift 1917 med Matha Riegel
 Wilhelm Philipp, (1844-1914), gift med Albertine Hubatschek-Stauber

Referenser 

Huset Hessen-Kassel
Kurfurstar av Hessen
Födda 1802
Avlidna 1875
Män
Personer från Hanau
Alumner från Leipzigs universitet